Güneşlı – centro abitato del distretto di Siyəzən, in Azerbaigian
 Günəşli – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Günəşli – centro abitato del distretto di Gədəbəy, in Azerbaigian
 Günəşli – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Günəşli – centro abitato del distretto di Lerik, in Azerbaigian
 Günəşli – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian
 Günəşli – centro abitato del distretto di Şabran, in Azerbaigian
 Günəşli – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian
 Günəşli – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian
 Günəşli – centro abitato del distretto di Xocavənd, in Azerbaigian